Эмиль Гиймен (; 1841, Париж — не ранее 1907, Париж) — французский скульптор. Сын и ученик Огюста Гиймена ().

Биография 
Вслед за своим отцом Эмиль специализировался на бронзовой анималистической скульптуре, особенно конной и птичьей. Использовал преимущественно метод литья в песчаные формы. Он показал работу в Лувр (), Парижа с 1870 по 1899 год, а в 1897 году получил почетное упоминание там.

Некоторые версии его Кавалер Арабы (); подписаны как им, так и Альфредом Бари.

Он начался в Салоне французских художников в 1870 году с двух пластырей римских гладиаторов, бронзовые оттиски которых были приобретены государством для Шато де Сен-Жермен-ан-Ле. Гийемен сотрудничает с крупными художественными издательствами, такими как Barbedienne или Christofle.

Эмиль Кориолан Ипполит Гийемен дебютировал в Парижском салоне 1870 года, где он выставил пару римских гладиаторов, Ретера и Мирмиллона, нарисованных из античности. Гийемен специализировался на фигуративных работах и ​​был сильно вдохновлен Ближним Востоком и его экзотикой. Изображения индийских сокольников, турецких девушек и японских куртизанок прочно закрепили за Гийменом репутацию скульптора-востоковеда с середины 1870-х гг.

Гийемен продолжал выставляться в Салоне до конца 1890-х годов, где он выставил серию бюстов восточных женщин в бронзе. Его бюсты являются частью движения ориенталистов и, следовательно, особого контекста: Гийемен путешествует в Северную Африку и Средиземноморский бассейн, чтобы выявить антропологические характеристики различных местных культур.

Музеи 
Бронзу Эмиль Гиймен находятся во многих музейных коллекциях по всему миру :

 Лувр (), Париж
 Музей Орсе (), Париж
 Монреальский музей изящных искусств, Канада
 Musée d’art et d’histoire de Toul, Франция

Выставки 
 Лувр (), Париж в 1870

Ссылки 
 Sotheby’s Auctions Эмиль Гийемен Европейское искусство 9-го века, включая исламское и востоковедное искусство, Эмиль-Кориолан-Ипполит Гийемен (Париж, 1841—1907), «Femme Kabyle d’Algerie and Jamissaire du Sultan Mahmoud II» — женская фигура, подписанная и датированная " Guillemin/1884 «, мужчина подписан» Ele Guillemin ", бронза, серебро, золото и полихромная патина с цветными твердыми каменными кабошонами, оба подняты на пьедестале из итальянского мрамора Rosso Levanto мужского роста 36 дюймов (91,5 см), продано за 1.202.500 долларов, Sotheby's, Нью-Йорк, 21 октября 2008 г.

Литература 

 Philippe Thiébaut, Orsay: Decorative Arts, Scala, 2003, Коллекции Musée d'Orsay, Музей Орсе, Париж
 Béatrice Rolin, «Fantômes de pierre»: la sculpture à Angoulême : 1860—1930, Musée des beaux-arts d’Angoulême, Germa, 1995
 Sotheby’s, 19th Century European Paintings, Drawings and Sculpture, 1955
 M. Le Garrec, Inventaire du fonds français après 1800, Том 10, Национальная библиотека Франции, Cabinet des estampes, Jean Laran, 1958
 Michael Forrest, Art Bronzes, Schiffer, 1988, Мичиганский университет, США, ISBN 2717708995, 9782717708998
 Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l'École française, объём 7, Champion, 1919, Калифорнийский университет, США
 De Manet à Matisse: sept ans d’enrichissements au Musée d’Orsay : Париж, Музей Орсе, 12 novembre 1990-10 mars 1991, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1990
 Stéphane Richemond, Les orientalistes: dictionnaire des sculpteurs, XIXe-XXe siècles, Les Éditions de l’Amateur, 2008, ISBN 2859174842, 9782859174842
 Harold Berman, Bronzes; Sculptors & Founders, 1800—1930, Volume 2, Abage, 1976, Калифорнийский университет, США
 Pierre Kjellberg, Bronzes of the 19th Century: Dictionary of Sculptors, Schiffer Pub., 1994, ISBN 0887406297, 9780887406294
 Florence Rionnet, La maison Barbedienne: correspondances d’artistes, CTHS, 2008, ISBN 2735506665, 9782735506668
 Marie-Odile Mergnac, Les noms de famille en France: histoires et anecdotes, Archives & culture, 2000, Мичиганский университет, США, ISBN 2911665449, 9782911665448
 Sculptures in Terracotta: Small Terracottas & Bozzetti of Five Centuries, 22 October-9 November 1963, Mallett at Bourdon House, 1963

Ссылки 
  Эмиль Гиймен () эстимейт $ 1,202,500 USD, Sotheby's, 2008, Нью-Йорк.